Американская актриса и певица Бриджит Мендлер выпустила студентов школы дизайна, один мини-альбом, один альбом-саундтрек, четыре сингла, шесть промосинглов и двенадцать видеоклипов. Её первый саундтрек к фильму «Лимонадный рот» дебютировал на четвёртой строчке Billboard 200. Первый сингл «Somebody» попал на 89 строчку чарта Billboard Hot 100, продавшись тиражом более 6 000 копий в первую неделю. Второй сингл «Determinate» попал на 51 место Hot 100, а также побывал в чартах других стран. Сингл «Breakthrough» разместился на 88 позиции.

31 марта 2011 года было объявлено, что Мендлер заключила контракт со звукозаписывающим лейблом Hollywood Records и начала работу над дебютным альбомом. В 2012 году состоялся релиз пластинки «Hello, My Name Is…», которая расположилась на 30 строчке в Billboard 200 и продалась тиражом более 200 000 копий в Соединённых Штатах. Дебютный сингл «Ready Or Not» стал международным хитом, и получил золотую сертификацию в Норвегии, платиновый в Новой Зеландии, Канаде и США, а также попал на 49 строчку Hot 100. Второй сингл «Hurricane» получил золотую сертификацию в Соединённых Штатах, разойдясь тиражом более 500 000 копий.

Альбомы

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Саундтреки

Синглы

Собственные синглы

Совместные синглы

Промосинглы

Видеоклипы

Ссылки 

Мендлер, Бриджит
Мендлер, Бриджит